Finduilas is een personage uit De Silmarillion van J.R.R. Tolkien

Finduilas was een Noldorijnse Elf uit de eerste Era en de dochter van Orodreth, de heerser van Nargothrond. Zij was de zuster van Gil-galad en de geliefde van de mens Túrin Turambar.

Finduilas werd gevangengenomen door orks bij de val van Nargothrond. Zij werd met velen van haar volk gedood door de orks bij het woud van Brethil.

Het Huis van Finarfin 

Noldo